Henninger ist der Familienname folgender Personen:
 Aloys Henninger (1814–1862), deutscher Schriftsteller
 Annette Henninger (* 1966), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Bianca Henninger (* 1990), US-amerikanische Fußballtorhüterin
 Dieter Henninger (* 1944), deutscher Generalmajor
 Egon Henninger (* 1940), deutscher Schwimmsportler
 Friedrich Wilhelm Henninger (1817–1881), deutscher Pfarrer und Revolutionär
 Hans Henninger (1905–1937), deutscher Schauspieler
 Johann Sigismund Henninger (1667–1719), deutscher Mediziner
 Joseph Henninger (1906–1991), deutscher Geistlicher, Missionar und Ethnologe
 Käte Henninger († 2013), deutsche Frauenrechtlerin

 Manfred Henninger (1894–1986), deutscher Maler
 Otto Henninger (1885–1966), deutscher Ingenieur

 Werner Henninger (* 1929), deutscher Konteradmiral
 Wolfgang Henninger (* 1945), deutscher Mikrobiologe

Henninger ist der Name folgender Unternehmen: 
 A. Henninger, Baumaschinenhersteller
 Henninger-Bräu, deutsche Brauerei

Siehe auch:
 Henninger-Turm, ehemaliges Getreidesilo der Henninger-Brauerei in Frankfurt am Main-Sachsenhausen.
 Neuer Henninger-Turm, Wohnhochhaus in Frankfurt am Main-Sachsenhausen
 Eschborn–Frankfurt (bis 2008 Rund um den Henninger-Turm), deutsches Straßenradrennen
 Henniger